Selca est un toponyme qui peut désigner :
Selca, un village et une municipalité de Croatie situés dans le comitat de Split-Dalmatie ;
Selca, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie.

Organisme
 Selca peut aussi désigner la Société d'étude des langues et cultures d'Afrique, association parisienne que préside Jean Loubatières (INALCO)

Voir aussi 
Selce